Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1942 года.

Уругвай

Аргентина

Бразилия

Парагвай

Перу

Чили

Эквадор 

1942